Osoby o tym nazwisku:
 Mathieu Trésarrieu – francuski żużlowiec
 Sébastien Trésarrieu – francuski żużlowiec
 Stéphane Trésarrieu – francuski żużlowiec